Фамилија Еспарза има више значења:

 Фамилија Еспарза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Еспарза (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Еспарза (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику